Georg Jacoby ist der Name folgender Personen:

* Georg Jacoby (Musiker) (1840–1906), deutscher Komponist, Dirigent und Violinist 
 Georg Jacoby (Regisseur) (1882–1964), deutscher Autor und Regisseur
 Georg Jacoby (Mediziner) (1899–1987), deutscher Dermatologe 
 Georg Jacoby (Soziologe) (1904–1978), deutsch-neuseeländischer Soziologe und Demograf
 Georg M. Jacoby (1890–1951), deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Georg Jacobi